Colombia
 El Peñón (Bolívar)
 El Peñón (Cundinamarca)
 El Peñón (Santander)
Dominicaanse Republiek
 El Peñón (Cordillera Septentrional), een berg in de Dominicaanse Republiek